Un trop literari, del grec  - tropos "Gir, direcció, camí", relacionats amb l'arrel del verb τρέπειν (trepein), "girar, dirigir, alterar, canviar"., és un ornament que fa que el llenguatge s'allunyi de l'ordinari. Aquest ornament pot ser un recurs literari (de fet és l'ús més comú del terme) o bé una tècnica donada, com les convencions de la novel·la de gènere o l'ús de determinats arquetips o clixés.

Referències 

Recursos literaris